Pep's peut désigner :
 Pep's, série télévisée créée en 2013 et diffusée sur TF1 ;
 Pep's (1981-), auteur, compositeur et interprète français ;
 Pep's, ancien nom du réseau de transports en commun au sein de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, devenu le réseau de bus de Marne-la-Vallée.

Voir aussi